Warcq (Ardennes)
 Warcq (Meuse)